Massari ima više značenja:
 Massari, Benevento
 Massari, Parma